Stadtpfarrkirche St. Jakob steht für
Stadtpfarrkirche St. Jakob (Cham)
Stadtpfarrkirche St. Jakob (Pfullendorf)